Grüntal heißen folgende geographische Objekte:

 Grüntal (Hemer), Stadtteil von Hemer im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Grüntal (Sydower Fließ), Ortsteil der Gemeinde Sydower Fließ im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Grüntal (Wuppertal), Hofschaft in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 Grüntal-Frutenhof, Stadtteil von Freudenstadt im Schwarzwald, Baden-Württemberg
 Grüntal (Neuhausen/Spree), Gemeindeteil im Ortsteil Sergen der Gemeinde Neuhausen/Spree, Lkr. Spree-Neiße, Brandenburg
 Grüntal (Gemeinde Laussa), Ort bei Laussa, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Grünthal